Příjmení Rosický nosí více osobností:
 Dobeš Rosický z Boskovic (?–1540) – moravský šlechtic z rodu pánů z Boskovic
 Jan Rosický (1845–1910) – českoamerický novinář a prozaik
 Jaroslav Rosický (* 1948) - český hokejista
 Jiří Rosický (1948) – československý fotbalista
 Jiří Rosický (1977) – český fotbalista, bratr Tomáše
 Tomáš Rosický (* 1980) – český fotbalista, bratr Jiřího
 Vojtěch Rosický (1880–1942) – mineralog, v letech 1922–1923 děkan PřF MU, 1925–1926 rektor Masarykovy univerzity

Související články 
 Rosí
 Rosice
 Rosička (rozcestník)